Loga steht für:
 Loga (Niger), Stadt im Niger
 Loga (Departement), Departement im Niger

Orte in Deutschland:
 Loga (Leer), Stadtteil von Leer in Ostfriesland
 Loga (Neschwitz), Ortsteil der sächsischen Gemeinde Neschwitz im Landkreis Bautzen

Personen:
 Hermann von Loga (1859–1911), Gutsbesitzer und preußischer Politiker
 Ignacy Loga-Sowiński (1914–1992), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm